„Støren” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Støren” – torpedowiec typu Støren z lat 80. XIX wieku
 „Støren” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Støren” (U2) – okręt podwodny typu V z okresu II wojny światowej, ex-brytyjski HMS „Vulpine”, w służbie duńskiej w latach 1947–1959
 „Støren” (P555) – okręt patrolowy typu Flyvefisken z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów